Okręty US Navy o nazwie USS  "Oneida":
Pierwszy "Oneida" był brygiem, który został dostarczony w 1810 i sprzedany w 1815.
Drugi "Oneida" był slupem wojennym o napędzie śrubowym, zwodowanym w 1861 i zniszczonym w 1870.
Trzeci "Oneida" był jachtem, który wszedł do służby w 1898 i został skreślony z listy w 1915.
Czwarty "Oneida" (SP-765) został zbudowany w 1883, zakupiony w 1918 i wycofany ze służby w 1919.
Piąty "Oneida" (APA–221) został włączony do służby w 1944 i wycofany w 1946.
Oneida